Puch steht für:

 Puch-Werke Graz, österreichischer Fahrzeughersteller
 die Marke Puch, siehe Steyr Daimler Puch

Personen:
 Carlos Robledo Puch (* 1952), argentinischer Serienmörder
 Edson Puch (* 1986), chilenischer Fußballspieler
 Erich Puch (1912–1956), deutscher Marathonläufer
 Johann Puch (1862–1914), österreichischer Unternehmer
 Marc Benjamin Puch (* 1977), deutscher Schauspieler
 Martin Puch (1858–?), österreichischer Radrennfahrer und Unternehmer
 Mehdi Puch-Herrantz (* 2004), algerisch-französischer Fußballspieler
 Pepo Puch (* 1966), österreichischer Reiter
 Reinhard Puch (* 1947), deutscher Bildhauer

Orte:
 Puch bei Hallein, Gemeinde im Land Salzburg
 Puch (Gemeinde Puch bei Hallein), Ortsteil von Puch bei Hallein im Land Salzburg
 Puch bei Weiz, Gemeinde in der Ost-Steiermark
 Puch (Gemeinde Hollabrunn), Katastralgemeinde von Hollabrunn, Niederösterreich
 Puch (Gemeinde Waidhofen an der Thaya), Katastralgemeinde von Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Puch (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Puch (Gemeinde Weißenstein), Katastralgemeinde der Gemeinde Weißenstein, Kärnten
 Puch (Gemeinde Paldau), Ortschaft in der Gemeinde Paldau, Steiermark

 Puch (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Puch (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Puch (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Puch (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Puch (Pörnbach), Ortsteil der Gemeinde Pörnbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Johann Puch Museum Graz
 Pooch
 Pouch (Begriffsklärung)
 Pugh
 Buch (Begriffsklärung)